FWB est un sigle qui peut désigner :
 Fédération Wallonie-Bruxelles,une des trois communautés fédérées de la Belgique ;
 Free Will Baptist (en français, baptiste du libre arbitre), une dénomination baptiste qui croit en la grâce gratuite, au salut gratuit et au libre arbitre ;
 Abréviation de l'anglais Friends with Benefits, désignant une relation amicale impliquant des relations sexuelles, sans amour romantique.